Quando gli angeli dormono (Cuando los ángeles duermen) – film del 1947 diretto da Ricardo Gascón
Quando gli angeli dormono (Cuando los ángeles duermen) – film del 2018 diretto da Gonzalo Bendala